Il doppio femminile dell'Apia International Sydney 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo sono Květa Peschke e Katarina Srebotnik, ma hanno deciso di non partecipare insieme; la prima farà coppia con Anna-Lena Grönefeld mentre la seconda con Nadia Petrova. La prima di queste coppie è stata battuta da Sara Errani e Roberta Vinci.In finale Petrova e Srebotnik hanno sconfitto Errani e Vinci per 6-3, 6-4.

Teste di Serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)

  Marija Kirilenko /  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Sania Mirza (quarti di finale)

Wildcard 
  Abbie Myers /  Storm Sanders (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2013
WTA Tour 2013